RTV se poate referi la:
 România TV, un post de televiziune de știri înființat în octombrie 2011
 Realitatea TV, un post de televiziune de știri înființat în noiembrie 2001
 RTV, un fost post de televiziune de știri înființat în octombrie 2011 și închis în decembrie 2011